Делі́ль () — французьке прізвище.

Персоналії 

 Алір Раффено Деліль (1778—1850) — французький ботанік та міколог.
  Гійом Деліль (1675—1726) — французький географ та картограф.
 Жозеф-Нікола Деліль (1688—1768) — французький астроном і картограф, член Паризької АН (1716).
 Люсьєн Деліль (1917—1962) — французька співачка.

Див. також 
 Шарль Леконт де Ліль (1818—1894) — французький і реюньйонський поет, голова парнаської школи.

Інше 

 12742 Деліль — астероїд головного поясу

Французькі прізвища